

Sigle 
 Oceania Athletics Association – federazione oceaniana di atletica leggera
 Oriental Astronomical Association

Codici 
 oaa – codice ISO 639-3 della lingua orok